Which Is Which? – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Essanay
 Which Is Which? – film del 1915 diretto da Edwin McKim
 Which Is Which? – film del 1926 diretto da Sam Newfield